Казиахмедов — фамилия; имеет женскую форму Казиахмедова.

Известные носители 
 Казиахмедов, Гаджиахмед Бегович (1934 — 2016) — советский и российский педагог. Заслуженный учитель школы РСФСР. Народный учитель РД.
 Казиахмедов, Феликс Гаджиахмедович (род. в 1964) — общественный и политический деятель Дагестана, глава муниципального образования «город Дербент»